I Campionati europei di triathlon long distance del 2006 (XIII edizione) si sono tenuti ad Almere, Paesi Bassi in data 26 agosto 2006.

Nella gara maschile ha vinto il danese Jens Koefoed, mentre in quella femminile la danese Lisbeth Kristensen.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2006
Campionati mondiali di triathlon long distance
Campionati del mondo di triathlon long distance del 2006
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2006

Campionati europei di triathlon long distance
Competizioni sportive ad Almere
Triathlon nel 2006